Wicker (in de volksmond ook wel rotan) is een aanduiding voor een vlechtwerk, met name van plantaardige oorsprong: stengels, takken of scheuten.

Het wordt meestal gebruikt voor manden of meubilair. Wicker is licht, maar toch stevig, waardoor het geschikt is voor tuinmeubilair dat vaak wordt verplaatst. Er worden vele soorten planten gebruikt, zoals soorten riet, gras (met inbegrip van bamboe), klimplanten zoals rotan, en dunne boomtakken, vooral wilg. Tegenwoordig wordt ook kunststof gebruikt. De term komt ook voor in de Wicker man.

Zie ook
Wilgenteen

 natuurlijk materiaal
 kunststof